Шаррон, , буквально «тележных дел мастер» — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Шаррон, Луиз (род. 1951) — судья Верховного суда Канады.
 Шаррон, Мод (1993) — канадская тяжелоатлетка.
 Шаррон, Пьер (1541—1603) — французский богослов и моралист.

Топоним 
 Шаррон (Крёз) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Шаррон (Приморская Шаранта) — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.

Название 
 Charron — французская автомобилестроительная фирма. Существовала с 1901 по 1918 годы.

См. также 
 Шарон — фамилия иного происхождения
 Чэррон — американизированный вариант фамилии